La Livonia è una regione storica baltica che si estende attorno al Golfo di Riga, compresa tra l'Estonia a nord e la Lettonia a sud
 Livonia svedese – possedimento dell'Impero svedese dal secondo decennio del XVII secolo fino al 1721

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Livonia – città della Contea di Washington, Indiana
 Livonia – città della Parrocchia di Pointe Coupee, Louisiana
 Livonia – città della Contea di Wayne, Michigan
 Livonia – villaggio della Contea di Putnam, Missouri
 Livonia – città della Contea di Livingston, New York
 Livonia – villaggio della Contea di Livingston, New York

Altri significati 
 Livonia – gasteropode della famiglia Volutidae